Роберт Миллс:
 Миллс, Роберт (род. 1957) — канадский гребец, чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Миллс, Роберт (1927—1999) — американский физик, специализировался в области квантовой теории поля, теории сплавов и теории многих тел.